São João da Boa Vista (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 São João da Boa Vista (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 São João da Boa Vista (Tábua), een plaats in Portugal